Ciawigebang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ciawigebang, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Ciawigebang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar